Euneura är ett släkte av steklar som beskrevs av Walker 1844. Euneura ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Puppglanssteklar
Euneura